Бастар:
  — государство в Индии XIV—XX веков.
 Бастар — округ в индийском штате Чхаттисгарх.